AFK steht für:
 Aus- und Fortbildungskanal, Organisationsform des Nichtkommerziellen Rundfunks
 Brennabor Typ AFK, Pkw der Oberklasse
 Aramidfaserverstärkter Kunststoff, siehe Aramide #Verwendung
 Abschnittsfeuerwehrkommando bzw. Abschnittsfeuerwehrkommandant, siehe Dienstgrade der Feuerwehr in Österreich
 Arbeitsgemeinschaft Festung Köln, gemeinnütziger Verein im Bereich Denkmal- und Naturschutz
 Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung, wissenschaftliche Vereinigung
 Away From Keyboard, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #A

AfK steht als Abkürzung für:
 Arbeitsrat für Kunst, Zusammenschluss von Architekten und Künstlern in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg
 Akademie für Kardiotechnik des Deutschen Herzzentrums Berlin
 Arbeitsgemeinschaft DVGW/VDE für Korrosionsfragen, Standardisierungsgremium

afk steht für folgende Radio- und Fernsehsender:
 afk max in Nürnberg
 afk M94.5 in München
 afk tv in München

Abkürzung